Quebec oder Québec steht für:

 Québec (Schiff), britische Fregatte im 18. Jahrhundert
 (35165) Québec, Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 Q als Buchstabier-Ansagewort im ICAO-Alphabet („NATO-Buchstabieralphabet“)

Werktitel:
 Quebec (1951), US-amerikanischer Historienfilm
 Quebec (2007), US-amerikanischer Comedyfilm

 Quebec (Ween), Album der ehemaligen US-Rockband Ween (2003)

Person:
 Ike Quebec (1918–1963), US-amerikanischer Jazzmusiker und Musikproduzent

Quebec heißen folgende geografische Objekte:
 Quebec (County Durham), Ort in England
 Quebec (West Sussex), Ort in England

Kanada:
 Québec (Stadt), Hauptstadt der Provinz Québec, Kanada
 Québec, Provinz in Kanada
 Quebec County (Quebec), historische Verwaltungseinheit
 Provinz Québec (1763–1791), ehemalige Kolonie des Königreichs Großbritannien in Nordamerika

USA:
 Quebec (Connecticut)
 Quebec (Louisiana)
 Quebec (Montana)
 Quebec (North Carolina)
 Quebec (Texas)
 Quebec (Virginia)
 Quebec Mountain, Berg im Transylvania County, North Carolina

Siehe auch: